La saison 2002-2003 est la vingt-troisième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Conférence Est

Conférence Ouest

Séries éliminatoires

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées OHL

Références 

Hockey sur glace en 2002
Hockey sur glace en 2003
Saison de la LHO